Десна може бити:

 Десна (притока Врбаса), река притока Врбаса у БиХ
 Десна (притока Дњепра), лева притока Дњепра у Украјини
 Десна (притока Мораве), река у Чешкој, притока реке Мораве
 Десна (Јаблонец на Ниси), град у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република
 Десна (Свитави), насељено место у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република